Hecla steht für:
 Hecla Mining, US-amerikanisches Gold- und Silberbergbauunternehmen 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hecla (Arizona)
 Hecla (Kentucky)
 Hecla (Missouri)
 Hecla (New York)
 Hecla (Ohio)
 Hecla (Pennsylvania)
 Hecla (South Dakota)

Schiffe:
 Hecla (Schiff, 1815), britisches Kriegs- und Expeditionsschiff 
 Hecla, ursprünglicher Name der Hekla (Schiff, 1874)
 Hecla (Schiff, 1941), britisches Kriegsschiff 
 Hecla (Schiff, 1965), britisches Vermessungsschiff 

Siehe auch:
 Hekla (Begriffsklärung)